Mit Froschkönig bezieht man sich auf ein Märchen der Brüder Grimm, das den vollen Titel

 Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich

trägt, oder auch auf Verfilmungen dieses Märchens mit dem Titel Froschkönig oder Der Froschkönig:

 Der Froschkönig (1954), deutscher Märchenfilm von Otto Meyer
 Froschkönig (1988), deutscher Märchenfilm von Walter Beck
 Der Froschkönig (1988, USA), US-amerikanischer Märchenfilm von Jackson Hunsicker (The Frog Prince)
 Froschkönig (1991), tschechisch-deutscher Märchenfilm von Juraj Herz (tschechisch Zabí král)
 Der Froschkönig (2008), deutscher Märchenfilm von Franziska Buch
 Der Froschkönig (2018), deutscher Märchenfilm von Jeanette Wagner

Siehe auch:
 Die Froschkönigin, russisches Volksmärchen